Руста́м Хуснутди́нов: Хуснутдинов, Рустам Данилович (род. 1987) — казахстанский шахматист.
 Хуснутдинов, Рустам Сахибутдинович (род. 1975) — узбекистанский легкоатлет.